Nowe Misto (ukrainisch ) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Nowe Misto (Sambir), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir
 Nowe Misto (Monastyryschtsche), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Monastyryschtsche
 Nowe Misto (Tywriw), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Tywriw